Эльдора́до, Эль-Дорадо (, ) — мифическая южноамериканская страна, полная золота и драгоценных камней. Также может означать:

Топонимы 
Аргентина
  — департамент в провинции Мисьонес.
  — город в департаменте.

Бразилия
 См. Элдораду

США
 Эль-Дорадо — город в Арканзасе.
  — городок в Висконсине.
  — город в Иллинойсе.
 Эль-Дорадо — округ в Калифорнии.
  —  в округе.
  — поселение в округе.
  — город в Канзасе.
 Эльдорадо — тауншип в Миннесоте.
  — городок в Мэриленде.
  — каньон в Неваде.
  — парк штата, центром которого является одноимённый каньон.
  — деревня в Огайо.
  — городок в Оклахоме.
 Эльдорадо — город в Техасе.

Прочие страны
  — городок в Австралии.
  — город в Мексике, в штате Синалоа, входит в состав муниципалитета Кульякан.
  — городок в Венесуэле.
  — городок в Колумбии.
  — провинция в Перу.
 Эльдорадо — бывший увеселительный сад в Москве.

 Составные топонимы США 
  — город в Миссури.
  — поселение в Калифорнии.
  — гора в штате Вашингтон.
  — поселение в Колорадо.
  — поселение в Нью-Мехико.

 Искусство 

 Фильмы и сериалы 
 «Эльдорадо» — фильм, Франция, 1921.
 «Эльдорадо» — фильм, США, 1966.
 «» — фильм, Испания, 1988.
 «» — сериал, Великобритания, 1992—1993.
 «» — фильм, Франция—Бельгия, 2008.
  — фильм, Великобритания, 2012.
 «Эльдорадо» — эпизод сериала «Подпольная империя», США, 2014.

 Литература 
 «Эльдорадо» — стихотворение (1849) Эдгара Аллана По.
 «» — повесть (1913) Эммы Орци.

 Музыка 
 «Эльдорадо» — альбом (1974) группы Electric Light Orchestra.
 «» — мини-альбом (1989) Нила Янга.
 El Dorado — альбом (2017) Шакиры.
 «» — песня (2010) группы Iron Maiden.

 Организации 
 «Эльдорадо» — российская торговая сеть по продаже бытовой электроники.
 «Эльдорадо» — бывший ресторан в Москве.
 Эльдорадовский переулок — переулок, названный в честь ресторана.
  — казино в Хендерсоне (Невада, США).
  — парк развлечений в Вихокене (Нью-Джерси, США), существовавший с 1891 по 1898 год.
  — несколько  в разных штатах США.

 Составные названия 
 «Дорога на Эльдорадо» — американский мультфильм 2000 года.
 «Львы Эльдорадо» — роман (1967) Франсиса Карсака.
 Эльдорадо-бизнес-Тауэр — небоскрёб в Сан-Паулу (Бразилия).
 Операция «Каньон Эльдорадо» — военная операция США против Ливии (1986 год).
 Cadillac Eldorado — американский автомобиль класса люкс, выпускавшийся с 1953 по 2002 годы.
  — гостиница-казино в Рино (Невада, США).
  — высотное здание в Нью-Йорке (США).

 Прочее 
 «Эльдорадо» — золотой период в истории колумбийского клубного футбола в 1940—50-е годы.
  — персонаж американского мультсериала «» (1973—1986).

 См. также 
 Эль
 Дорадо
 Элдораду ()
 Эльдорадио
 Золотой
 Cray XMT (кодовое имя — Эльдорадо)
 Helldorado'' («Ад-Дорадо»)